

Anime e manga 
Fireball – manga di Katsuhiro Ōtomo
 Fireball (ファイアボール Faiabōru?) – serie animata giapponese del 2008

Musica 
Fireball – album dei Deep Purple del 1971
Fireball – singolo dei Deep Purple del 1971
Fireball – singolo di Willow Smith feat. Nicki Minaj
Fireball – singolo di Pitbull feat. John Ryan del 2014
Fireball – singolo di Gent & Jawns del 2014

Altro 
Fireball – film per la televisione del 2009 diretto da Kristoffer Tabori
Fireball – barca a vela
Fireball – formazione sferica di gas combusti che può accompagnare un'esplosione